Tres buques de la Armada de los Estados Unidos han sido nombrados USS Lake Champlain, en memoria de la batalla de Plattsburgh, en la guerra de 1812. 

, fue un buque de carga en uso durante 1918 y 1919.

, fue un portaaviones de la clase Essex en servicio desde 1945 a 1966.

, es un crucero de misiles guiados asignado en 1988 y actualmente en servicio activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos